de artiestennaam van Nederlands zanger-gitarist Frans van Zoest
 Engels voor piek, (scherpe) punt; inzonderheid toegepast op:
 de punt van een nordic walking-stok; zie onder Wandelstok
 Spikes (kleding), een kledingaccessoire
 Spikes (atletiek), een voor grip daarmee uitgerust type sportschoen
 Spike (raket), een geleide antitankraket
 Spike (televisieserie), een televisieserie
 Spike (muziekalbum), een album van Elvis Costello
 Spike (bedrijf), een bedrijf dat computerspellen maakt
 Spike (Buffyverse), een personage in de televisieseries Buffy the Vampire Slayer en Angel
 Spike (Mario), een personage in de Super Mario spellen

Zie ook 
 Spike TV (doorverwijspagina)